Die erste Runde der FIH Hockey World League 2016-2017 der Herren fand zwischen dem 9. April und dem 9. Oktober 2016 in insgesamt acht Turnieren statt.

Punkteregel 
Im Gegensatz zu den meisten Hockeywettbewerben wird in den ersten zwei Runden in der Gruppenphase bei einem Unentschieden anschließend ein Shoot-Out gespielt und der Sieger erhält zwei Punkte. Der Verlierer verbleibt mit einem Punkt.

Singapur 
Vom 9. bis zum 17. April 2016 fand das Turnier, in Singapur statt. Gleichzeitig wurde auch ein Damenturnier der Hockey World League ausgetragen. Gespielt wurde im Sengkang Sports Centre. Teilnehmer waren Nationen aus (Südost-)Asien. Die ersten Zwei, China und Sri Lanka, qualifizierten sich für die zweite Runde.

Gruppe A

Tabelle

Ergebnisse

Gruppe B

Tabelle

Ergebnisse

Finalphase

Spiel um die Plätze 7-9

Spiel um Platz 5

Semifinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 3

Finale

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Suva 
Das Turnier für die ozeanischen Nationen fand vom 28. Juni bis zum 2. Juli in Suva, Fidschi statt. Parallel wurde auch ein Damenturnier der Hockey World League durchgeführt. Das Turnier wurde nicht im Großfeld-Format (mit 11 Spielern pro Mannschaft), sondern im sogenannten "Hockey's 5"-Format, mit nur fünf Spielern pro Mannschaft, auf einem kleineren Spielfeld und mit leicht abgewandelten Regeln, ausgetragen. Gespielt wurde eine Gruppenphase in der jedes Team zweimal auf die anderen Teams trifft. Der Gewinner dieses Turnieres qualifizierte sich für die zweite Runde. Durch einen starken Zyklon war die Infrastruktur am Veranstaltungsort beschädigt, jedoch wurde mit Unterstützung der Regierung Fidschis das Turnier dennoch durchgeführt. Der Sturm betraf auch die teilnehmenden Länder.

Tabelle

Ergebnisse

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Prag 
Das Turnier in Prag, Tschechische Republik wurde vom 30. August bis zum 4. September 2016 auf der Anlage des SK Slavia Prag ausgetragen. Parallel fand ein Turnier der Damen Hockey World League statt. Das Turnier wurde in einem Grunddurchgang mit jeder-gegen-jeden ausgetragen. Die zwei Besten qualifizierten sich für die zweite Runde.

Tabelle

Ergebnisse

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Glasgow 
Das Turnier in Glasgow, Vereinigtes Königreich wurde vom 6. bis zum 11. September 2016 im Glasgow National Hockey Centre ausgetragen. Das Turnier wurde in einem Grunddurchgang mit jeder-gegen-jeden gespielt. Die zwei Besten qualifizierten sich für die zweite Runde.

Tabelle

Ergebnisse

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Antalya 
Das Turnier in Antalya, Türkei wurde vom 9. bis zum 11. September 2016 ausgetragen. Gespielt wurde im jeder-gegen-jeden-Modus bei dem sich der Sieger für die zweite Runde qualifizierte.

Tabelle

Ergebnisse

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Accra 
Das Turnier in Accra, Ghana wurde vom 9. bis zum 11. September 2016 ausgetragen. Das Turnier wurde im jeder-gegen-jeden-Modus gespielt und der Sieger qualifizierte sich für die zweite Runde. Gleichzeitig fand ein Damenturnier der Hockey World League statt.

Tabelle

Ergebnisse

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Salamanca 
Das Turnier in Salamanca, Mexiko wurde vom 27. September bis zum 2. Oktober 2016, auf der Anlage Deportivo Sur, ausgetragen. Gleichzeitig fand ein Damenturnier der Hockey World League statt. Der Beste qualifizierte sich für die zweite Runde.

Tabelle

Ergebnisse

Finalspiele

Spiel um Platz 3

Endspiel

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Chiclayo 
Das Turnier in Chiclayo, Peru wurde vom 1. bis zum 9. Oktober 2016, auf der Anlage des Colegio Nacional San Jose, ausgetragen. Der Beste qualifizierte sich für die zweite Runde. Gleichzeitig fand ein Damenturnier der Hockey World League statt.

Tabelle

Spielplan

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Einzelnachweise 

Hockeyturnier